Сапе́тка — диалектное многозначное слово:
 Сапетка (тип улья)
 сапетка — плетёная корзина с двумя ручками.
 сапетка — решетчатый склад для хранения кукурузных початков.

Примечания